Anenii Noi (arrondissement), een arrondissement in Moldavië
 Anenii Noi (plaats), de hoofdplaats van het gelijknamige arrondissement